Елена Эдуардовна Грушина (; род. 8 января 1975, Одесса) — украинская фигуристка, выступавшая в танцах на льду в паре с Русланом Гончаровым. Они — бронзовые призёры зимней Олимпиады в Турине, бронзовые призёры чемпионата мира 2005 года, многократные призёры чемпионатов Европы, чемпионы зимней Универсиады. Тренер по фигурному катанию на коньках. Мастер спорта СССР (1991).

Карьера 

Вместе с Русланом Гончаровым Елена начала кататься в 1990 году. На международной спортивной арене пара появилась впервые в Канаде на юниорском чемпионате мира в конце ноября 1991 года, выступая ещё за СССР, им немного не хватило удачи чтобы подняться на пьедестал.

За спортивную карьеру пара работала с Натальей Линичук и Геннадием Карпоносовым, с Татьяной Тарасовой, последний тренер — Николай Морозов. В 2006 году стали бронзовыми призёрами зимней Олимпиады в Турине. После Олимпиады пара покинула любительский спорт. Национальный олимпийский комитет Украины выбрал Грушину и Гончарова лучшими спортсменами 2006 года.

После спорта 
В 1995 году Елена и Руслан поженились. Жили в США в штате Коннектикут. Выступали в различных ледовых шоу и турах в США, России и на Украине.

Елена пробовала силы в тренерской работе, в группе Николая Морозова она работала с молодой украинской танцевальной парой Анна Задорожнюк и Сергей Вербилло.

В 2007 году Елена Грушина приняла участие в телешоу российского канала РТР «Танцы на льду. Бархатный сезон», где выступала в паре с телеведущим Михаилом Зеленским и их пара в финале заняла второе место.

Работает тренером по фигурному катанию в Москве.

Семья 
Первый муж (1995—2008) — Руслан Гончаров (род. 1973), украинский фигурист.

Второй муж (2008—2014) — Михаил Зеленский (1975—2022), российский телеведущий.

 Дочь — Софья Михайловна (род. 2008)
 Дочь — Полина Михайловна (род. 2012).

Награды и звания 
 16 марта 2006 года, за достижение высоких спортивных результатов, Указом Президента Украины, Елена Грушина награждена орденом княгини Ольги III степени.

Спортивные достижения 
(с Р. Гончаровым)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Профиль пары на сайте ИСУ 

Фигуристы Украины
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Тренеры по фигурному катанию России